AAFC peut faire référence à :
 All-America Football Conference, ligue professionnelle de football américain qui a défié la National Football League (NFL) de 1946 à 1949.
 Association d'amitié franco-coréenne, association française créée en 1969, proche des positions de la Corée du Nord, pour la réunification de la Corée.